Skrypt Gadabuursi, inaczej Alfabet Borama – pismo alfabetyczne,  które było wykorzystywane lokalnie do zapisu języka somalijskiego. Stworzył go w 1933 Sheikh Abdurahman Sh. Nur. Alfabet używany był jedynie w wąskich kręgach bliskich współpracowników wynalazcy, z czasem alfabet ten został wyparty przez alfabet somalijski, a następnie przez alfabet łaciński.

Linki zewnętrzne 
Obszerny artykuł dotyczący alfabetu  (PDF)
Informacje o zapisie języka somalijskiego 

Alfabety